Кангас-де-Онис (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орьенте. Занимает площадь 212,75 км². Население — 6 756 человек (на 2010 год). Первая столица Королевства Астурия и, следовательно, Испании (до 774 года).

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página oficial del Ayuntamiento 
 Federación Asturiana de Concejos 

Муниципалитеты Астурии
Населённые пункты Астурии
Столицы Астурийского королевства